Глатињи може да се односи на:

 Глатињи (Манш), насељено место у Француској, у департману Манш
 Глатињи (Мозел), насељено место у Француској, у департману Мозел
 Глатињи (Оаза), насељено место у Француској, у департману Оаза